У́лица Орло́ва — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь разных людей с фамилией Орлов.

Россия
 Улица Орлова — улица в Белгороде;
 Улица Орлова — улица в Кургане;
 Улица Орлова — улица в Отрадном;
 Улица Орлова — улица в Серпухове; 
 Улица Орлова — улица в Ульяновске; 
 Улица лейтенанта Орлова — улица в Хабаровске; 
 Улица Орлова — улица в Чебоксарах. 

Казахстан
 Улица Орлова — улица в Караганде.

См. также 
 Улица Капитана Орлова — улица в Изюме
 Улица Комдива Орлова — улица в Москве; 
 Улица Михаила Орлова — улица в Томске (Апрель);
 Улица Сергея Орлова — улица в Вологде; 
 Улица Хирурга Орлова — улица во Владимире.